Ска́ут () — спочатку, солдат (кавалерист або легкий піхотинець), що займається польовою розвідкою.

Нині поширеніші інші значення:
 бойскаут — член дитячої організації, що займається скаутингом вихованням у підростаючому поколінні благородних якостей характеру через вивчення і використання природи, що супроводжується груповою спортивно-туристичною активністю на свіжому повітрі.
 скаут — працівник спортивного клубу, відповідальний за пошук і підбір можливих кандидатів до складу цього клубу, особливо серед зовсім молодих спортсменів або спортсменів з інших країн.

Див. також 

 Скаутинг